Verenkotte ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Verenkotte (*  1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Clemens Verenkotte (* 1960), deutscher Historiker, Journalist und Hörfunk-Korrespondent der ARD